Conrad Gessner (1516-1565), naturaliste suisse.
 Harriet Gessner (1929-2012), actrice allemande.
 Jakob Gessner (né en 2000), coureur cycliste allemand.
 Johann Jakob Gessner (1707-1787), orientaliste et numismate suisse.
 Johannes Gessner (1709-1790), son frère, médecin et naturaliste suisse.
 Konrad Gessner (né en 1995), coureur cycliste allemand. 
 Salomon Gessner (1730-1788), poète suisse.
 Nicolas Gessner (né en 1931), réalisateur suisse d'origine hongroise.
 Sonia Gessner (né en 1938), actrice suisse.
 Volkmar Gessner (1937-2014), sociologue allemand.
Patronyme allemand